Municipio de Macomb puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Macomb (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Macomb.
 Municipio de Macomb (Illinois), un municipio ubicado en el condado de McDonough.